Der Nivea Cup 1991 war ein Damen-Tennisturnier in São Paulo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 2. bis 8. Dezember 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
WTA São Paulo